

Персоналії 
 Андрес Іньєста (*1984) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Іньєста (футболіст Сан-Томе і Принсіпі) — футболіст Сан-Томе і Принсіпі, півзахисник і захисник

Топоніми 
 Іньєста (Куенка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Граха-де-Іньєста — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Кастильєхо-де-Іньєста — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.